Les langues mba sont un groupe de langues oubanguiennes parlées au nord de la République démocratique du Congo.

Langues 
 ndunga-le
 mba-ne
 ɗongo-ko
 ama-lo

Lexique 
Lexique des langues mba selon Moñino (1988):

Notes et références 

Langue oubanguienne